Валентин Николаевич Макеев (10 апреля 1930 года, пос. Калининский, Московская область — 1999 год, г. Москва) — советский государственный и профсоюзный деятель. Депутат Верховного Совета СССР (1976—84 гг.). Член ЦК КПСС (1976—86 гг.).

Образование 
В 1953 году окончил Московский инженерно-экономический институт им. С.Орджоникидзе. В 1957 году окончил аспирантуру при институте. Кандидат технических наук (1958), доцент (1961).

Биография 
 1948—1953 — студент Московского инженерно-экономического института.
 1953—1954 — инспектор отдела строительства Министерства культуры СССР.
 1954—1957 — аспирант Московского инженерно-экономического института.
 1957—1964 — работал в Московском инженерно-экономическом институте: ассистент, старший преподаватель, доцент, проректор по учебной работе.
 1964—1969 — 2-й секретарь Бауманского райкома КПСС Москвы.
 1969—1976 — 1-й секретарь Бауманского райкома КПСС Москвы.
 1976—1980 — секретарь, 2-й секретарь Московского горкома КПСС.
 1980—1983 — заместитель Председателя Совмина СССР.
 1983—1991 — секретарь ВЦСПС.

С января 1991 года персональный пенсионер союзного значения.

Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Награды 
 орден Ленина (9.04.1980)
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта» (27.10.1967)

Примечания

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник./Сост. В. И. Ивкин. Москва, 1999. — ISBN 5-8243-0014-3

Ссылки 
 Сетевая версия энциклопедии «Москва» издания 1980 года

Выпускники Государственного университета управления
Преподаватели Государственного университета управления
Заместители председателя Совета министров СССР
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Персональные пенсионеры союзного значения
Секретари ВЦСПС
Вторые секретари Московского горкома КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС